Svetovno prvenstvo v motociklizmu sezona 1956 je bila osma sezona Svetovnega prvenstva v motociklizmu.

Velike nagrade

Dirkaško prvenstvo

Razred 500 cm3

Razred 350 cm3

Razred 250 cm3

Razred 125 cm3 

1956 v športu
1956